Hilbeck steht für:

 Hilbeck, ein Ortsteil der Stadt Werl, Nordrhein-Westfalen
 Haus Hilbeck, eine ehemalige Wasserburg

Hilbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Hilbeck (* 1959), deutsche Agrarökologin
 Fernando Hilbeck (1933–2009), spanischer Schauspieler